Лучшие синглы США 2010 года — список синглов, опубликованный журналом Billboard на основе анализа данных музыкальных хит-парадов за 2010 год. Итоговый список 2010 года был опубликован 8 декабря, в него вошли данные о песнях, находившихся в чартах с 5 декабря 2009 по 27 ноября 2010 года. Первое место списка занимает певица Kesha с песней «Tik Tok», которая возглавляла хит-парад Hot 100 в течение 9 недель. Таким образом, она стала первой женщиной, чей дебютный сингл возглавил итоговый годовой чарт Billboard.

См. также 
 2010 год в музыке
 Список синглов №1 в США в 2010 году (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 2010 году
 Список хитов альтернативного рока №1 2010 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2010 года (Billboard)
 Список кантри-хитов № 1 2010 года

Примечания

Ссылки 
 
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)
 Billboard Top Hits 2008—2010 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 2010 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2010 год в музыке США